Dix-Neuf-Mai ou XIX-Mai ou 19-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

19 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Édifice ou site 

 Stade du 19 mai 1956, à Annaba.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Algérie, le  : 
 Déclenchement de la grève générale, à l’initiative de la section d’Alger de l’Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA).

Voir aussi les odonymes contenant le mot Mai, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

En espagnol, « 19 de Mayo » ou « Diecinueve de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle ou Cerrada) 19 de Mayo », à San Pablo Huixtepec, dans l'État de Oaxaca.

Références et localisations

Références

Géolocalisation 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
19